Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Betty Stöve e Virginia Wade che hanno battuto in finale Ilana Kloss e Joanne Russell 6-0, 7-6.

Teste di serie 
 Betty Stöve /  Virginia Wade (campionesse)
 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1978